The Others (1997), Amerikaanse film uit 1997
 The Others (2001), Spaans/Amerikaanse film uit 2001
 The Others (televisieserie), Amerikaanse dramaserie uit 2000
 The Others (band), Britse rockband
 Les autres, Franse film uit 1974 (Engelse titel: The Others)